Reftele kan syfta på:

 Reftele socken – en socken i Småland
 Reftele landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1973
 Reftele församling – en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Östbo-Västbo kontrakt av Växjö stift –2014
 Reftele kyrka – en kyrkobyggnad i Reftele
 Reftele – en tätort, tillika stationssamhälle i Reftele distrikt i Gislaveds kommun
 Reftele distrikt – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län